Halcyon (literaire reeks), een literaire reeks
Halcyon (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie van de ijsvogels
Halcyon (album), een album van Ellie Goulding
Halcyon (console), een console van RDI Video Systems uit 1985